Abdul Azim o Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim (Bandar Seri Begawan, 29 de julio de 1982-Ib., 24 de octubre de 2020) conocido como Príncipe Azim, fue el segundo hijo varón del Sultán Muda Hassanal Bolkiah. Fue el cuarto en la sucesión al trono de Brunéi hasta su fallecimiento además de ser el miembro más conocido de la familia real de Brunéi.

Sus padres se divorciaron varios años antes. Fue educado en las siguientes instituciones formativas Putera-Puteri School, Istana Dar ul-Hana, Leighton Park School, Reading School y Oxford Brookes University. Fue productor cinematográfico.

Filmografía

Productor

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas bruneanas 
  Miembro de la Real Orden Familiar de la Corona de Brunéi [DKMB].
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro del Sultán de Brunéi (05/10/2017).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 The 20 Hottest Young Royals  - Prince Azim, Forbes

Bruneanos del siglo XXI
Productores de cine
Afectados por enfermedades del espectro bipolar
Personas homosexuales de Brunéi
Musulmanes gais
Musulmanes de Brunéi